Termin FAAH ima više značenja.
 Hidrolaza masno kiselinskih amida, enzim
 FightAIDS@Home, project distribuiranog računarstva